Termenul segment se poate referi la:

 Segment (geometrie), în geometrie, o porțiune finită dintr-o dreaptă
 Segment de cerc, în geometrie, o porțiune dintr-un disc
 Segment sferic, în geometrie, o porțiune dintr-o sferă mărginită de două plane secante paralele
 Segment (biologie), parte a corpului unei viețuitoare 
 Segment de piață, parte din totalul cererii și ofertei a unui produs pe piață
 Segment (piston), o garnitură metalică în motoarele și compresoarele cu piston